Lucia Goracci – giornalista italiana
 Orfeo Goracci – politico italiano
 Roberto Goracci – scrittore italiano